

Cinema
Moral – film del 1920 diretto da Eugen Illés
Moral – film del 1928 diretto da Willi Wolff
Moral – film del 1936 diretto da Hans H. Zerlett
Moral – film del 1982 diretto da Marilou Diaz-Abaya

Persone
Antonio Gómez del Moral (1939-2021) – ciclista su strada spagnolo, fratello del ciclista José
Jorge del Moral (1900-1941) – compositore e pianista messicano
José Gómez del Moral (1931-2021) – ciclista su strada spagnolo
José Zorrilla y Moral (1817-1893) – poeta e drammaturgo spagnolo
Manu del Moral, noto semplicemente come Manu (1984) – ex calciatore spagnolo
Şükran Moral (1962) – artista turca
Toni Moral propr. Antonio del Moral Segura (1981) – ex calciatore spagnolo